Ley del Aborto puede referirse a la legislación sobre la práctica del aborto en cualquier país. Concretamente, puede referirse a:
 Aborto en España;
 Aborto en Estados Unidos;
 Caso Doe contra Bolton (1973), sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la Ley del Aborto en el estado de Georgia;
 Caso Roe contra Wade (1973), sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el aborto inducido;
 Política estadounidense respecto al aborto en la ciudad de México, nombre de una política que ha estado en vigor de forma intermitente, y que estipula que todas las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos federales deben abstenerse de promover o realizar servicios relacionados con el aborto en otros países;
 Aborto en Francia;
 Ley Veil (1975), que despenalizó el aborto en Francia.